Slowenische Meisterschaften im Badminton werden seit 1958 ausgetragen, zu diesem Zeitpunkt noch als Meisterschaften der Sozialistischen Republik Slowenien. Die Austragung von Mannschaftsmeisterschaften begann 1960, von Juniorenmeisterschaften 1963. Internationale Titelkämpfe gibt es seit 1993.

Offizielle nationale Titelkämpfe werden seit 1992 ausgetragen. Nach dem Zerfall der SFRJ finden auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens auch Titelkämpfe Bosnien-Herzegowinas, Mazedoniens, Serbiens und Kroatiens statt. Zwischenzeitlich gab es auch Meisterschaften von Jugoslawien und Serbien-Montenegro.

Die Titelträger

Weblinks 
Statistik bei Badminton Europe

 
Liste (Badminton)
Erstveranstaltung 1958